Плеймейт на годината е титла на списание „Плейбой“.

Списък на носителките на титлата Мис Плеймейт на годината в САЩ 

Плейбой
Американски награди за порнография